Il campionato mondiale di pallavolo femminile 1960 si è svolto dal 29 ottobre al 14 novembre 1960 a Niterói, Rio de Janeiro, San Paolo, Santo André e Santos, in Brasile: al torneo hanno partecipato dieci squadre nazionali e la vittoria finale è andata per la terza volta consecutiva all'URSS.

Squadre partecipanti

Formazioni

Gironi

Prima fase

Girone A

Risultati

Classifica

Girone B

Risultati

Classifica

Girone C

Risultati

Classifica

Fase finale

Girone 1º - 6º posto

Risultati

Classifica

Girone 7º - 10º posto

Risultati

Classifica

Podio

Campione 
URSS(Terzo titolo)

Secondo posto 
Giappone

Terzo posto 
Cecoslovacchia

Classifica finale 

Pallavolo nel 1960
Campionati mondiali di pallavolo femminile